Барбара Еренрайх — американський імунолог.
 Курт фон Бургсдорф Еренрайх — бригаденфюрер СС; губернатор дистрикту Краків.
 Йоганн Фіхтер Еренрайх (1732-17950 — австрійський мінералог.
 Мартін Еренрайх — австралійський футболіст.
 Мосес Леві Еренрайх (1818—1899) — італійський ребе, родом з міста Броди.
 Олден Еренрайх — американський актор.
 Пауль Еренрайх (1855—1914) — німецький антрополог та етнолог.